

Хаджидимитрово () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Свиштов.
 Хаджидимитрово () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Казанлик.
 Хаджидимитрово () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Тунджа.